Dornelor se poate referi la:

 Locații geografice din România
 Depresiunea Dornelor - depresiune din Județul Suceava
 Țara Dornelor - teritoriul sub raport  social, economic și populațional ocupat de Depresiunea Dornelor
 Mănăstirea Dornelor - mănăstire din Satul Neagra Șarului din Comuna Șaru Dornei, Suceava
 Șaru Dornelor - Comuna Șaru Dornei din Județul Suceava
 Râul Dornelor - Râul Dorna din Județul Suceava

Vezi și 

 Dorna (dezambiguizare)